

Грасс-Веллі — місто, штат Каліфорнія
 Грасс-Веллі — місто, штат Орегон
 Грасс-Веллі — переписна місцевість, штат Невада